East Rochester, New Hampshire
East Rochester, New York
East Rochester, Pennsylvania